St. Katharina von Siena steht für:
 Katharina von Siena (1347–1380), italienische Mystikerin, geweihte Jungfrau und Kirchenlehrerin

Kirchengebäude:
 St. Katharina von Siena (Fällanden) in Fällanden
 St. Katharina von Siena (Freimann) in München
 St. Katharina von Siena (Köln) in Köln
 St. Katharina von Siena (Lindern) in Lindern